Arujá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arujá (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Arujá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar